Вьюно́в — русская фамилия. Известные носители:
 Вьюнов, Евгений Иванович (1929—2005) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 

 Вьюнова, Екатерина Викторовна (1989) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.